Crapo ist der Familienname folgender Personen:

 Henry H. Crapo (1804–1869), US-amerikanischer Politiker (Michigan)
 Mike Crapo (Michael Dean Crapo; * 1951), US-amerikanischer Politiker (Idaho)
 William W. Crapo (1830–1926), US-amerikanischer Politiker (Massachusetts)

Siehe auch:
 GRAPO